Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1898 war ein Tenniswettbewerb in London.

Charlotte Cooper besiegte Louisa Martin im Finale des All-Comers-Wettbewerbs. Da die Titelverteidigerin Blanche Bingley-Hillyard nicht antrat, errang Cooper ihren dritten Titel.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 255.

Dameneinzel
1898